Chronologie du monde imaginaire Warcraft (des studios ).

Référence temporelle 
L’ouverture de la Porte des Ténèbres est considéré comme l’an 0.

Chronologie

An -147 000 
Les puissants Titans arrivent sur Azeroth et après avoir vaincu les Dieux anciens et leurs lieutenants élémentaires, ils créent deux races :
 Les Terrestres, qui deviendront plus tard les nains, devant modeler les terres ;
 Les Géants des mers devant modeler et patrouiller les eaux.

An -65 000 
Les Titans forment le Puits d’Éternité en tuant le dieu très ancien Y'shaarj. Ce puits est une très grande source de magie sur Azeroth, il est situé au centre de l’unique continent de l'époque, Kalimdor.

An -14 000 
Le puissant Puits d’éternité agit sur les Kaldorei (qui seront plus tard appelés les Elfes de la nuit). Ceux-ci commencent à étudier le puits libérant de plus en plus de magie dans le monde.

An -13 500 
Les Kaldorei commencent à contrôler et à exploiter la puissance du puits développant la magie des arcanes, ils développent une puissante société de plus en plus civilisée et liée à la puissance du puits. Ils créent de puissants artéfacts. Ceux qui se révèlent puissants dans le domaine des arcanes commencent à se croire supérieurs et s’autoproclament les Biens-nés ( Highborne). Certains Kaldoreis commencent à questionner l’abus de la magie et cessent de l’utiliser.

An -10 250 
La peur des Kaldorei se révèle être fondée. La corruption touche les Biens-nés sous la forme de la Légion Ardente, une société de démons assoiffés de magie venus d’une autre dimension. Cependant, les démons ne peuvent atteindre Azeroth physiquement sans aide ; alors Sargeras, le seigneur de la Légion Ardente, promet plus de pouvoir et un monde merveilleux aux Biens-nés à condition qu’ils ouvrent un portail vers Azeroth.

An -10 000 
Invasion massive de la légion, déterminée à drainer la puissance du Puits d’éternité et à détruire la civilisation des Kaldorei.

An -9999 
Malfurion Hurlorage et Illidan Hurlorage, ainsi que la prêtresse Tyrande Murmevent, dirigent le combat contre les démons détruisant le puits dans un combat final où se mêlent Elfes, Dragon, Démons, et Dieux. Le monde connu se sépare et c’est à cette époque que se forme les continents connus : Kalimdor, Norfendre, la Pandarie et  les Royaumes de l'Est. Cependant, ils n’obtiendront leur nom que plusieurs siècles plus tard. Au centre du monde se forme un dangereux Maelström où sont engloutis les Biens-nés qui étaient près du puits ainsi que la reine Azshara et sa servante Dame Vashj.

An -9998 
Illidan Hurlorage trahit son peuple en versant des fioles contenant l’eau du Puits d’éternité dans un lac au sommet du Mont Hyjal.
Avec l’aide de Tyrande Murmevent et des dragons, son frère Malfurion Hurlorage l’enferme dans une prison souterraine et place Maiev Chantelombre comme gardienne.

Trois des cinq seigneurs dragons (aussi appelés aspects), Alexstrasza aspect de la vie, Ysera gardienne du Rêve d’Émeraude et Nozdormu aspect du temps plantent une graine au bord du lac donnant naissance à Nordrassil, L’Arbre Monde (), celui-ci devient le plus grand arbre du monde et recouvre le nouveau puits d’éternité.

Alexstrasza lie la vie de Nordrassil à celle des Elfes de la nuit qui deviennent alors immortels.

An -4000 
Attachée à sa magie, une petite troupe d’Elfes de la nuit s’exila de Kalimdor. Ils voyagèrent jusqu’aux nouvelles terres à l’est et fondèrent le royaume de Quel’Thalas. Ils se firent appeler les Hauts-Elfes. Ces derniers sont continuellement assiégés par des bandes de Trolls natifs de la région.

An -2900 
L’empire des Humains d’Arathor est fondé à Lordaeron. Il s’agrandit plus tard pour englober Azeroth.

An -2700 
Les Hauts-Elfes, sur le point de perdre contre les Trolls, demandèrent de l’aide aux Humains d’Arathor. En échange, ils acceptèrent d’enseigner aux hommes leur magie. L’armée conjointe des Elfes et des Humains réussit à éradiquer la majorité des Trolls de Lordaeron.

An -2600 
L’utilisation désordonnée de la magie par les Humains permit à des agents de la Légion Ardente de revenir dans ce monde. L’Ordre de Tirisfal fut fondé. Les puissants gardiens de Tirisfal furent chargés de combattre dans le plus grand secret les agents de la légion, à l’insu de la population.

An -200 
Des luttes et des tensions liées à une expansion surdimensionnée causèrent la fragmentation de l’empire Humain d’Arathor en  autonomes, y compris Lordaeron.

An -45 
La gardienne Aegwynn vainquit en combat singulier Sargeras, le seigneur de la Légion Ardente. L’esprit malveillant de Sargeras se lia à l’âme de la gardienne, et s’empara sept ans plus tard de l’esprit du fils à naître d’Aegwynn.

An -40 
Bien que bannie d’Azeroth, la Légion Ardente réussit à corrompre les clans des Orcs du monde Draenor. Ces anciens clans chamaniques devinrent une Horde déchaînée obéissant aux ordres du conseil des ombres. En enrôlant des magiciens démoniaques, les Orcs purent décimer tous les Draeneï, sans trop de pertes. La victoire avait pourtant un prix et les Orcs maintenant corrompus ne pouvaient plus penser à autre chose qu’à la guerre et au sang jusqu’à se battre entre eux lorsque les ennemis venaient à manquer.

An -38 
Aegwynn accouche de son fils, Medivh, qui est destiné à devenir le Dernier Gardien.

An 0 
Medivh, influencé par l’esprit de Sargeras, ouvre la Grande Porte et les Orcs commencent l’invasion d’Azeroth.

An 5 () 
Medivh est tué par son ami, Anduin Lothar, et son propre apprenti, Khadgar.
Après cinq ans d’âpres conflits, la Horde conquiert finalement les nations d’Azeroth et de Khaz Modan et fonde le bastion de Pic Rochenoire comme la base de ses opérations. Le seigneur Lothar mène l’exode des réfugiés dans la nation nordique de Lordaeron. Une fois arrivée, il arrive à convaincre les chefs des sept nations humaines à s’unifier contre la Horde. Les nations séparées d’Arathor sont réunies sous la bannière de l’Alliance de Lordaeron.

An 6 () 
Orgrim Doomhammer, le chef de guerre de la Horde, lance sa puissante flotte afin d’envahir les rivages de Lordaeron. La Horde mène l’assaut jusqu’au cœur des terres de Lordaeron et arrive à détruire l’ancien royaume Haut Elfe de Quel’Thalas. L’Alliance est forcée de battre en retraite. Lord Anduin Lothar, est tué durant le siège de Pic Rochenoire. Attristées par la mort de leur chef bien-aimé, les armées de l’Alliance écrasent la forteresse de Rochenoire et repoussent la Horde jusqu’à travers le Grand Portail. Le Grand Portail est détruit et la Horde est défaite.

An 7 
Le reste de l’armée d’invasion des Orcs qui n’a pu repasser la Porte des Ténèbres est faite prisonnière par les Humains d’Azeroth et placée dans des camps d’internement. Privés de leur source de magie démoniaque disparue avec la fermeture de la Porte et la dissolution du Conseil des Ombres de Gul’dan, les orcs dépérissent. En effet, leur âme damnée par le démon est devenue trop faible pour résister au manque de pouvoir magique qui faisait toute leur puissance et leur force. 

Ils seront plus tard libérés de ce manque et sortis des camps par Thrall, fils de Durotan, puissant chef de la Nouvelle Horde à la fois chaman et guerrier, et ce grâce au retour au chamanisme ancestral qu’il leur réapprendra et qui redeviendra leur source de pouvoir magique essentielle.

An 8 () 

L’ancien Chaman Orc, Ner’zhul, réunit les derniers clans de Draenor et ouvre une nouvelle porte reliant ce monde à celui d’Azeroth. Il ordonne aux Orcs de lui ramener un certain nombre d’artefacts qui lui permettront d’ouvrir d’autres portes qui le mèneront à des mondes inconnus. L’Alliance, voyant le danger revenir, envoie ses armées, commandées par le magicien Khadgar, à travers la Grande Porte. Ils ont pour ordre de stopper les plans de Ner’zhul. Les deux armées entrent en guerre. Rendu plus puissant par les artefacts volés, Ner’zhul ouvre plusieurs Portails depuis Draenor. 

Malheureusement, la puissance dégagée par les énergies requises pour ouvrir ces Portails commence à détruire les fondements mêmes du monde de Draenor. Les Héros de l’Alliance partis pour Draenor, sachant qu’ils ne pourront revenir vivants, détruisent les Portails afin qu’Azeroth ne subisse pas la déferlante d’énergie. Le monde de Draenor se déchire de partout. 

En Azeroth, quelques Orcs réussissent à s’évader des camps d’internement et à rejoindre leurs frères qui n’ont pas été capturés ou tués après la défaite de la Horde Démoniaque. Ils se réorganisent en clans et vivent en exilés en Azeroth, se cachant des Humains et nourrissant des sentiments de colère et de vengeance contre l’Alliance. Parmi eux, notons la présence du clan Loup-de-givre avec son chef et dernier grand chaman Drek’Thar ainsi que du clan Chanteguerre et de son chef légendaire, Grommash Hurlenfer, ainsi que du non moins légendaire Orgrim Marteau-du-Destin, l’ancien chef de guerre de la Horde Démoniaque devenu ermite.

An 18 (Warcraft : le chef de la rébellion) 

Thrall, un jeune orc élevé en tant qu’esclave des humains, s’échappe et décide de reprendre son héritage volé. Il réussit à rassembler plusieurs clans renégats et les dirige une révolte contre les responsables locaux de l’Alliance. Devant la montée d’une nouvelle menace de la part de la Horde, les nations de l’Alliance commencent à se quereller, et la tension monte entre les chefs humains.

Thrall devient le nouveau chef de guerre de la Horde et participe à la réintroduction de la culture chamanique abandonnée au sein de son peuple. La Horde revigorée finit par perdre les dernières traces de sa corruption par la Légion Ardente.

An 20 (Warcraft  : le règne du chaos) 
Après avoir reçu la visite d’un prophète inconnu, Thrall décide de mener l’ensemble de la Horde de l’autre côté de la mer, sur le continent appelé Kalimdor. Lors de leur voyage, ils font naufrage  sur une île où ils s’allient avec les trolls. Ensemble ils réussissent à échapper à la rage de la sorcière des mers et de ses compagnons, les murlocs.

Le prophète mystérieux rend aussi visite au Kirin Tor, le groupe des mages de Dalaran et au roi Terenas Menethil de Lordaeron. Ces humains ignorent ces prophéties car ils sont troublés par une nouvelle peste qui se développe sur leurs terres.

Uther le Porteur de Lumière de la main d’argent, Jaina Portvaillant (apprentie du chef du Kirin Tor, Antonidas) et le propre fils du Roi Terenas, Arthas Menethil sont envoyés pour enquêter sur cette nouvelle menace. Ils rapportent rapidement que la peste, appelée le Fléau, est provoquée par le Roi Liche Ner’zhul, qui a été ramené à la vie par les forces démoniaques. Ils tuent aussi le nécromancien Kel’Thuzad, qu’Arthas ressuscitera plus tard.

Arthas Menethil décide d’annihiler  la ville entière de Stratholme à Lordaeron pour la débarrasser de son infection de zombies. Bientôt, Arthas voyage jusqu’en Norfendre pour combattre les forces morts-vivants sur leur propre terre et pour assouvir sa soif de vengeance contre le Seigneur de l’Effroi Mal’Ganis. Là-bas, il retrouve Muradin Barbe-de-Bronze qui explore la région à la recherche d’une puissante épée. Arthas s’approche du but mais est corrompu par l’épée maudite Deuillegivre en la ramassant. Ainsi équipé, Arthas se débarrasse de Mal’Ganis et s’enfuit, guidé par la voix du Roi Liche Ner’zhul. 

On retrouve Arthas à Lordaeron où il tue son père et revendique le pays pour Le Fléau. Arthas, désormais mort-vivant, Chevalier de la Mort et Champion du Roi Liche, ressuscite Kel’Thuzad en Liche grâce à l’énergie du Puits du Soleil à Lune d’Argent, non sans s’être débarrassé de Uther Lightbringer, son ancien chef, et en ayant réduit Sylvanas Coursevent, la chef des Forestiers et protectrice de l’accès à Lune d'Argent, en banshee.

Kel’Thuzad invoque Archimonde et la Légion Ardente non loin de Dalaran. Archimonde rouvre le portail vers le monde des démons, permettant aux forces du mal d’accéder à Azeroth, comme elles l’avaient fait plusieurs années auparavant.

Les humains survivants, sous le commandement de la jeune Jaina Portvaillant portent attention aux conseils du prophète et fuient en Kalimdor. Les Elfes de la nuit de Kalimdor sentent qu’il est temps de réveiller les anciens druides de leur long sommeil pour combattre la Légion Ardente à nouveau.  est lui aussi finalement libéré de son exil. Il est libéré de sa prison par Tyrande Murmevent, après qu'elle ait massacré les gardes de Maiev Chantelombre en son absence. Car ils refusaient de libéré Illidan Hurlorage malgré l'invasion du Fléau et de la légion Ardente en Kalimdor.

Illidan défait une grande part des forces combinées des morts-vivants et des démons, dirigés par Tichondrius le seigneur de la crainte. Toujours à la recherche du pouvoir cependant. Il reçoit la visite de Arthas Menethil,qui lui explique que pour vaincre le sortilège de corruption qui plane sur les fôrets d'Orneval  Illidan doit absorbé un artéfact démonique le crâne de Gul’dan. Illidan affronte les gardes funeste de la Légion ardente, et absorbe le crâne de Gul’dan,  et devient démoniaque lui-même. Il est à nouveau banni de Kalimdor par son propre frère Malfurion Hurlorage.

Les Orcs s’allient avec les anciennes tribus taurens et accomplissent la dernière partie de la prophétie. Alors qu’ils s’aventurent dans une ancienne caverne, ils la trouvent sous la maîtrise des Humains. Prolongeant leur exploration, ils finissent par y trouver le prophète qui révèlent sa véritable identité : c’est Medivh le dernier gardien lui-même. Il est venu pour sauver le monde d’Azeroth. Il indique aux Orcs, aux Humains et aux Elfes de la nuit de joindre leurs forces contre les armées Maléfique de la Légion Ardente lors de l’ultime bataille du mont Hyjal. Ensemble les Elfes de la nuit, les Orcs libérées et les Survivants de Lordaeron, protègent l’Arbre monde afin de laisser le temps à Malfurion Hurlorage de le piéger, tandis que les Elfes réunissent tous leurs pouvoirs, le général démon Archimonde va tenter d’absorber toute la puissance de l’Arbre monde où il se fera finalement détruire par les esprits de la nature invoqués par Malfurion Hurlorage. La Légion Ardente est mise en déroute.

An 21 (Warcraft  : Le Trône de Glace) 
Maiev Chantelombre, le gardien chargé de surveiller Illidan Hurlorage, dirige un groupe d’observateurs pour trouver et capturer Illidan. Ce dernier rassemble et commande aux Nagas, sous la mer. Les nagas étaient des Elfes de la nuit, la reine Azshara et la dernière partie des Hauts Nés (les Hauts Elfes et les Elfes de la nuit sont les descendants des Hauts Nés) qui après l’explosion du Puits d’éternité ont été transformés par les anciens dieux pour sauver leur vie.

Illidan Hurlorage mène les forces Nagas pour récupérer l’Œil de Sargeras, un artefact démoniaque d’un pouvoir immense et l’utilise pour lancer une attaque contre le Trône de Glace lui-même. L’assaut est presque un succès avant d’être arrêté par Malfurion Hurlorage.

Le Trône de Glace étant fracturé et le pouvoir du Roi Liche déclinant lentement, Arthas Menethil quitte Lordaeron pour le continent glacé de Norfendre afin de lui porter secours, et dit adieu à son nouveau compagnon, la liche Kel’Thuzad. 

Une faction des morts-vivants parvient à se libérer du contrôle déclinant du Roi Liche, devenant ainsi les Réprouvés. Ces derniers, menés par Sylvanas Coursevent, une Ranger Sombre contrôlé par Arthas Menethil, montent le siège de la cité ruinée de Lordaeron. La ville tombe et est déclarée par Sylvanas capitale des Réprouvés.

Arthas Menethil, déterminé à atteindre le Trône de Glace, rencontre le seigneur de la crypte Anub’arak et s’associe avec lui pour atteindre la Couronne de glace avant les forces Naga. 

Les Elfes de sang (survivants du royaume de Quel’Thalas)  Ils sont dirigés par le prince Kael'thas Haut-soleil, qui lors de la campagne Elf de la nuit dans rencontre Maiev Chantelombre et Tyrande Murmevent.  Kael'thas Haut-soleil propose de les aider à retrouver et à affronter Illidan Hurlorage, à conditions qu'elles l'aide à récupèrer des ressources cahées dans des avant-poste de l'Alliance tombé sous control mort-vivant. combattent pour le droit de vivre en Azeroth jusqu’à ce qu’ils rejoignent Illidan pour épancher leur soif de magie, et pour éviter leur exécution ordonnée par le connétable Othmar Garithos.pour trahison envers l'Alliance après avoir accepté l'aide des Nagas de Dame Vashj.

Kil’jaeden apparaît devant Illidan pour détruire le Trône de Glace. Illidan mène ses armées de Nagas et d’Elfes de Sang au Trône de Glace en Norfendre pour battre Arthas. Les forces de ce dernier prennent le contrôle des quatre obélisques gardant l’entrée de la Couronne de glace. Illidan combat Arthas pour le Trône et est battu en combat singulier par le chevalier de la mort. Arthas rejoint la chambre du Trône, hanté par ses souvenirs de Icecrown, qu’il parvient à surmonter pour se retrouver face à face avec le Roi Liche. Arthas Menethil éclate le Trône de Glace et revêt l’armure de Ner’zhul, fusionnant ainsi avec le Roi Liche.

Création de l'Aube d'Argent et de la Croisade écarlate, Disparition de la Main d'Argent.

An 25 ()  
Le pacte entre l’Alliance et la Horde, après la victoire du mont Hyjal se fait tous les jours plus fragile, et les factions se préparent à la guerre.

An 27 () 
Après s’être combattus durant deux ans, la Horde et l’Alliance voient une énorme étoile tombant du ciel exploser sur la côte nord-ouest de Kalimdor. Les éléments envoyés par l’Alliance sur le site de l’explosion découvrent que c’est le vaisseau des Draeneï. Ces derniers, menés par le Prophète Velen, rejoignent l’Alliance.

Les Elfes de Sang de Quel’Thalas, n’ayant nulle part où aller à la suite de la fuite de Kael’thas Haut-soleil en Outreterre (et la déclaration du Connétable Garithos disant que les Elfes de Sang sont des traîtres à l’Alliance), ils se placent alors dans l’orbite de la Horde avec l’appui de Dame Sylvanas Coursevent, ancienne générale des forestiers de Lune d’Argent et dirigeante des Réprouvés de Fossoyeuse.

Enfin, la Porte des Ténèbres est rouverte, ouvrant la voie à la Légion Ardente.

An 29 () 
Les forces de l’Alliance et de la Horde décident d’attaquer le Roi Liche en Norfendre à la suite de son réveil depuis son trône de glace. Défaite du Roi Liche.

An 31 () 
Un Cataclysme ravage la terre d'Azeroth : Aile-de-mort est de retour, et son réveil fracasse le monde connu. Les frontières entre les plans élémentaires s'effritent et les royaumes des puissants seigneurs élémentaires deviennent accessibles au monde.

Thrall cède le commandement de la Horde à Garrosh Hurlenfer, le fils de Gromm. Ce dernier tue Cairne Sabot-de-Sang en duel et déclare ouvertement la guerre à l'Alliance. Baine, le fils de Cairne, devient le nouveau chef des Taurens.

Les Trolls Sombrelance et les Gnomes retrouvent leurs capitales. De plus, les Gobelins de Kezan rejoignent la Horde, et les Worgen de Gilnéas l'Alliance.

An 33 () 
Nimbé de brouillard depuis la Fracture du monde il y a plus de dix mille ans, le royaume de Pandarie a été épargné par la guerre au cours de sa longue Histoire. Ce nouveau continent se révèle à un monde brisé alors que l’Alliance et la Horde semblent s’approcher toujours davantage d’une guerre qui pourrait détruire tout Azeroth.

L'arrivée des deux factions - en guerre - en Pandarie va provoquer le réveil de nombreuses entités malfaisantes sur le continent.

An 35 (World of Warcraft: Warlords of Draenor) 
Garrosh Hurlenfer, après avoir été aidé de Kairoz un dragon du Vol draconique de bronze retourne 35 ans auparavant dans un passé alternatif pour unifier les anciens clans orc de Draenor.

Ainsi le Gul'Dan de ce passé alternatif réussi à venir dans l'Azeroth que l'on connait.

An 36 (World of Warcraft : Légion) 
Après avoir défait la Légion en Draenor, Kadghar annonce la venue de la grande armée de Sargeras sur Azeroth, c'est alors qu'un assaut est lancé sur les îles brisées afin de défaire en premier lieu, Gul'Dan d'un Draenor alternatif à Suramar, puis l'Avatar de Sargeras dans la Tombe de Sargeras. La Horde et l'Alliance envoient ensuite un assaut sur Argus, aidés par Turalyon et Illidan, dans le but de destituer Sargeras. 

Sargeras sera ensuite emprisonné dans le Panthéon, aux côtés de ses frères et d'Illidan, mais l'arme du Titan, Gorribal, restera plantée dans Silithus, ouvrant une brèche, détruisant toute vie dans la région, et faisant saigner la planète. 

C'est alors que Sylvanas, cheffe de Guerre de la Horde prendra les armes pour assiéger durant la guerre des épines, Teldrassil, la capitale des Elfes de la Nuit. Ce ne sera pas sans réponses, puisqu'Anduin ira lui aussi, assiéger Lordaeron qui finira sous la peste durant la bataille de Lordaeron.

An 38 (World of Warcraft : Battle for Azeroth) 
À la suite des événements de la guerre des épines et de la bataille de Lordaeron, les deux factions iront demander de l'aide auprès d'autres alliés. Zandalar pour la Horde, et Kul'Tiras pour l'Alliance. Les deux seront aussi rejoint par les races alliées. 

Cinq pour la Horde : Shal'dorei - Taurens de Haut-Roc - Orc Mag'har - Troll Zandalari - Vulpérin 

Cinq pour l'Alliance : Elfe du Vide - Draenei Sancteforge - Nain Sombrefer - Humain de Kul'Tiras - Mécagnome 

D'autres batailles auront lieu, tout d'abord à Stromgarde, puis à Sombrivage, où les deux factions tenteront de reprendre la région. 

Un assaut par l'Alliance aura été lancé sur Dazar'Alor, la capitale des Zandalari, à la suite de celui, le Grand Bricoleur Gelbin Mekkanivelle restera dans une stase où il n'en sortira pas, Rasthakan, le Roi des Zandalari meurt et cède donc sa place à sa fille héritière Talanji, Jaina finit grièvement blessée mais réussit à s'échapper des griffes de la Horde. 

Du côté de la Horde, Sylvanas est à la recherche de Saurcroc qui se serait échappé des prisons de l'Alliance, elle envoie alors notre personnage à sa recherche, deux choix s'offrent à nous, celui de venir en aide à Saurcroc ou de refuser, à la suite de quoi, dans les deux cas, Saurcroc parvient à s'échapper une nouvelle fois en ayant mis à mort la Forestière Sombre qui nous accompagnait. Dans la deuxième partie des quêtes de Campagne de la Horde, Baine renvoie Derek Portvaillant, précédemment capturé par la Horde, à Jaina, mais le Tauren finira par être emprisonné par Sylvanas pour sa trahison. 

Dans les sous-sols d'Orgrimmar, on retrouve Varok Saucroc et Thrall pour aller libérer le Tauren. Ces sous-sols abritent une usine d'armement à l'Azerite ainsi que le centre de formation des soldats d'élite de la Banshee. Au fur et à mesure de l’expédition dans ses sous-sols Varok et Thrall tombent nez et nez avec Jaina Portvaillant et le dirigeant de Si:7. Tous ensemble ils vont libérer Baine de sa prison et se débarrasser de son gardien, le magistère hathorel.

Sources 
 Section consacrée à l’histoire de Warcraft sur le site officiel

Liens externes 
 Guide de stratégie officiel 
 Chronologie officielle

Notes et références 

Warcraft
Warcraft